FFS est un sigle francophone qui peut faire référence à :
 , un parti politique du Burkina Faso ;
 Front des forces socialistes, un parti politique algérien, membre de l'Internationale socialiste ;
 Fédération française de sudoku ;
 Fédération française de ski ;
 Fédération française de shogi
 Fédération française de spéléologie ;
 Forces françaises de Septembre, ou Résistants du mois de Septembre (RMS), des résistants de la dernière heure, nommés ainsi par rapprochement avec les Forces françaises de l'intérieur.

FFS est aussi un sigle anglophone qui peut faire référence à :
 Facial feminization surgery (en français, chirurgie de féminisation faciale) ;
 Berkeley Fast File System, un système de fichiers, utilisé sur des systèmes d'exploitations de type Unix ;
 , un système de fichiers.

FFS peut aussi désigner :
  (en français, Chemins de fer fédéraux suisses), le nom italien des Chemins de fer fédéraux suisses ; 
 FFS (où FFS signifie Franz Ferdinand and Sparks), un supergroupe composé des Franz Ferdinand et des Sparks ;
 FFS, le premier album du supergroupe FFS.